Angustia ist:

 Angustia (Gattung), eine Gattung der Raupenfliegen
 Angústia, Roman von Graciliano Ramos von 1936
 antiker Name eines römischen Kastells in Rumänien, siehe Kastell Brețcu

Filmtitel von:
 Angustia (1949), spanischer Film von José Antonio Nieves Conde
 Angustia (2010), deutscher Horror-Kurzfilm von Sebastian Harrer von 2010
 Originaltitel von Im Augenblick der Angst, spanischer Spielfilm von Bigas Luna von 1987